Лос Дијаз има више значења:

 Лос Дијаз (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Дијаз (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Дијаз (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Дијаз (Сан Хосе дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Дијаз (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Дијаз (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Дијаз (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику